Достоевский, Андрей: Достоевский, Андрей Андреевич (1863—1933) — российский учёный-географ, действительный статский советник, сын Андрея Михайловича.
 Достоевский, Андрей Михайлович (1825—1897) — архитектор и мемуарист, младший брат Ф. М. Достоевского.